Карл Людвиг Кох (; 21 сентября 1778, Кузель — 23 августа 1857, Нюрнберг) — немецкий энтомолог и арахнолог.

Биография 
Карл Людвиг Кох первым описал южноамериканских пауков-птицеедов и многие виды среднеевропейских аранеоморфных пауков. Его сын Людвиг Карл Кристиан Кох (1825—1908) также был арахнологом и изучал пауков в Европе и по всему миру (описанные им виды дополняются указателем «L. Koch»).

В 1813—1826 годах Карл Людвиг Кох работал сначала главным лесничим в Бургленгенфельде, а позже лесничим в Регенсбурге. Там он написал книгу «System der baierischen Zoologie», в которой описал млекопитающих, птиц, насекомых, пауков и клещей.

Труды 
 Die Pflanzenläuse, Aphiden. Lotzbeck, Nürnberg 1857.
 Übersicht des Arachnidensystems. Zeh, Nürnberg 1837–50.
 Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden. Pustet, Regensburg 1835–44.
 Die Arachniden. Band 3-16. Fortsetzung des Werks von Carl Wilhelm Hahn. Zeh, Nürnberg 1831–45 und J. L. Lotzbeck, Nürnberg 1848
 System der baierischen Zoologie. Nürnberg, München 1816.
 Die Myriapoden. Verlag von H. W. Schmidt, Halle 1863

Литература 
 Wilhelm Heß: Koch, Karl Ludwig. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 393 f.
 Rudolf Roesler: Karl Ludwig Koch (1778–1857). in Oberpfälzer Heimat. Auflage 42, Weiden 1997/98.

Энтомологи Германии
Арахнологи Германии